Omagh puede hacer referencia a:

 Omagh, población situada en Irlanda del Norte.
 Omagh, película dirigida por Pete Travis.
 Atentado de Omagh, atentado producido en agosto de 1998.